Аркадий Васильевич Медовиков (род. 20 сентября 1937 года, поселок (ныне урочище) Мелкое,  (ныне территория Александровского р-на) , Пермская область, РСФСР, Советский Союз — 2 июля 2008 года, Магнитогорск, Челябинская область, Российская Федерация) — советский рабочий-металлург, старший вальцовщик листопрокатного цеха № 3 Магнитогорского металлургического комбината. Герой Социалистического Труда (1981).

Биография 
Аркадий Васильевич Медовиков родился 20 сентября 1937 года в селе Мелкое Кизеловского района Пермской области (ныне Пермский край). Здесь же он окончил восьмилетнюю школу, затем работал чокеровщиком в Лысьвенском леспромхозе в родной Пермской области. Проходил службу в рядах Советской Армии, мобилизовался в 1959 году, после чего приехал в Магнитогорск.

В Магнитогорске Медовиков поступил в профессионально-техническое училище № 13, которое с отличием закончил в 1961 году, получил специальность вальцовщика-оператора прокатных станов. В том же году устроился на работу в листопрокатный цех № 3 Магнитогорского металлургического комбината.

Первоначально работал помощником вальцовщика на пятиклетовом стане, с 1962 года был назначен вальцовщиком, обучался под руководством многих известных металлургов, в том числе будущего директора ММК Леонида Радюкевича, а ещё через три года Медовиков стал старшим вальцовщиком. Работал в первой бригаде бригаду пятиклетевого стана, однако, в 1974 году Медовиков перешел в третью бригаду того же стана. Третья бригада была отстающей, за короткий срок Медовикову удалось наладить работу коллектива, за что он и был удостоен ордена Октябрьской Революции. Под началом Медовикова работала будущий Герой Социалистического Труда Александра Андреевна Цыба.

В 1978 году без отрыва от производства окончил Магнитогорский индустриальный техникум по специальности «техник-прокатчик».

Аркадий Медовиков подготовил много новых прокатчиков, два года (1969 и 1970) его бригада удостаивалась звания лучшей среди всех прокатчиков Советского Союза. Вышел на пенсию в 1992 году. Вёл активную общественную работу, был председателем совета бригадиров Магнитогорского металлургического комбината, был членом Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов, был делегатом XV и XVI съездов профсоюзных съездов Советского Союза, избирался в районный комитет Орджонидзевского района Магнитогорска. Во второй половине 1980-х являлся председателем совета Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость Магнитогорского металлургического комбината. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва (1985—1990).

Аркадий Васильевич Медовиков был женат на Лидии Медовиковой, в браке у них родились сын и дочь. Умер 2 июля 2008 года, был похоронен 4 июля на Левобережном кладбище города Магнитогорска.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР 2 марта 1981 года, орден Ленина и медаль «Серп и Молот») — за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки и принятых социалистических обязательств по выпуску продукции, улучшению её качества, повышению производительности труда и проявленную трудовую доблесть
 орден Октябрьской Революции (1976)
 орден Трудового Красного Знамени
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 «Отличник социалистического соревнования МЧМ СССР»
 «Победитель соцсоревнования 1973 года»

Примечания

Ссылки 
 

Работники Магнитогорского металлургического комбината
Металлурги СССР
Похороненные на Левобережном кладбище (Магнитогорск)
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва